Kârgâzstanul este împărțit, din punct de vedere administrativ, în 7 regiuni (singular: област - oblast, plural: областтар - oblasttar). Capitala, Bișkek, precum și cel de-al doilea oraș ca mărime - Oș - sunt orașe cu statut independent (shaar). Totodată, aceste orașe sunt și capitalele regiunilor Ciui, respectiv, Oș.

Diviziunile administrative ale Kârgâzstanului sunt următoarele:

Referințe 

Diviziuni teritoriale ale Kârgâzstanului